Ансгар:

 Ансгар — первый епископ Гамбурга, названный «Апостолом севера» за заслуги по распространению христианства в Северной Германии, Дании и Швеции.
 Ансгар — ударный кратер на восточном крае диска видимой стороны Луны.